Channel One Cup 2012 spelades under perioden 13 - 16 december 2012. Huvudspelort var Moskva, Ryssland. En utbruten match spelades i Helsingfors, Finland. Turneringen ingick som den andra delturneringen i Euro Hockey Tour 2012/2013.

Ryssland vann turneringen med tre raka vinster och med 14 gjorda mål och endast två insläppta. Sverige kom tvåa i turneringen, före Finland och Tjeckien, som kom trea och fyra.

Tabell

Channel One Cup Swehockey.se

Resultat
Alla tider som anges är lokala. UTC+4 för matcher i Ryssland och UTC+2 för matchen i Finland.

Statistik

Skytteliga

Målvaktsliga

Se även
Channel One Cup
Czech Hockey Games
Euro Hockey Tour
Karjala Tournament
Oddset Hockey Games

Noter

2012 i Ryssland
2012 i Finland
Euro Hockey Tour 2012/2013
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Sportevenemang i Moskva
Helsingfors under 2000-talet